Вайнер — еврейская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Братья Вайнеры — русские писатели и соавторы:
 Вайнер, Аркадий Александрович (1931—2005).
 Вайнер, Георгий Александрович (1938—2009).
 Вайнер, Борис Григорьевич (род. 1948) — детский поэт, прозаик, переводчик, автор-исполнитель.
 Вайнер, Вильям Максимович (род. 1955) — армянский и израильский композитор.
 Вайнер, Джейкоб (1892—1970) — американский экономист.
 Вайнер, Лазарь (1897—1982) — американский композитор, музыкальный педагог, дирижёр и пианист.
 Вайнер, Лазарь Яковлевич (1885—1933) — советский скульптор.
 Вайнер, Лео (1885—1960) — венгерский композитор.
 
 Вайнер, Лоуренс (1942—2021) — американский художник-концептуалист.
 Вайнер, Марк Яковлевич (1896—1943) — дивизионный комиссар.
 Вайнер, Милан (род. 1929) — чехословацкий шахматист.
 Вайнер (Волков), Михаил Александрович (1900—1939) — начальник Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР, заместитель наркома путей сообщения СССР.
 Вайнер, Мэттью (род. 1965) — американский режиссёр и сценарист.
 Вайнер, Рихард (1884—1937) — чешский писатель и журналист.
 Вайнер, Самуэль (1910—1980) — бразильский журналист и редактор.
 Вайнер, Уильям (1881—1933) — австралийский шахматист.
 Вайнер, Эндрю (1949—2019) — канадский писатель-фантаст.

Топоним 
 Вайнер () — коммуна в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц

См. также